Дарда может означать:

 Дарда — европейское древковое оружие.
 Дарда — община в Хорватии.

Фамилия 
 Дарда, Александр Афанасьевич (род. 1954) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Дарда, Виджай (род. 1950) — индийский политик, член Раджья сабхи.
 Дарда, Владимир Иванович (1924—1992) — украинский советский писатель, поэт.
 Дарда, Даниэль (род. 2005) — бельгийский шахматист, гроссмейстер.